О́вод — многозначный термин.

 Овод — насекомое отряда мухи (двукрылые).

 «Овод» — роман Этель Войнич (1897), названный по прозвищу главного героя, а также имплементации этого романа в зрелищных искусствах:
 «Овод» — советский фильм 1928 года;
 «Овод» — советский фильм 1955 года;
 «» — опера 1958 года композитора Антонио Спадавеккиа;
 «Овод» — советский фильм 1980 года;
 «Овод» — спектакль Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола 1985 года.

Техника и вооружение 
 «Овод» (HMS «Gadfly») — одна из канонерских лодок типа «Fly», построенных для британского флота во время первой мировой войны.
 «Овод» — прам Азовской флотилии России, участник русско-турецкой войны 1735—1739 годов.
 «Овод» — боевая машина 9П110 на шасси БРДМ-1, с базовой моделью ПТРК «Малютка» (9К11) с ракетой 9М14.
 «Овод» — шифр советских малых ракетных кораблей проекта 1234.
 Овод — сверхлёгкий самолёт.
 Овод — бронемашина Житомирского бронетанкового завода

Фамилия 
 Овод, Евгения Викторовна (род. 1982) — российская шахматистка, международный мастер (2001), гроссмейстер (2001) среди женщин.